JIT може посилатися на:
 Якраз вчасно (Just in Time) — політика, що вимагає доставки матеріалів, товарів та послуг саме у той час, коли вони стають потрібні для роботи чи процесу
 JIT-компіляція — технологія збільшення продуктивності програмних систем, що використовують байт-код, шляхом трансляції байт-коду в машинний код безпосередньо під час роботи програми
 JIT (, Об'єднана слідча група) — спільна міжнародна група слідчих, що займається розслідуванням у справі катастрофи рейсу MH17 біля Донецька